"Jingle Bells" – utwór Jamesa Pierponta z 1875 roku
 "Jingle Bells" – singel zespołu Yello z 1995 roku
 "Jingle Bells" – singel Basshuntera z 2006 roku